Municipio de Suárez puede referirse a:

 Municipio de Suárez (Uruguay), uno de los municipios del departamento de Canelones, en Uruguay.
 Municipio de Suárez (Cauca), uno de los municipios del departamento del Cauca, en Colombia.